Nicolás Navarro puede referirse a:

 el actor español Nicolás Navarro (1891-1958).
 el exfutbolista mexicano Nicolás Navarro Castro (1963- ).
 el futbolista argentino Nicolás Gastón Navarro (1985- ).